Kanzian steht für:

 Christian Kanzian (* 1963), österreichischer römisch-katholischer Philosoph
 Josef Kanzian, Kärntner Landtagsabgeordneter (SPÖ)

St. Kanzian steht für:
 Cantius, Cantianus und Cantianilla († 290/304 n. Ch.), heilige Geschwister, Märtyrer in Aquileia
 zahlreiche Kirchen der Heiligen, siehe Kanziankirche
 Sankt Kanzian am Klopeiner See, Škocjan v Podjuni, Gemeinde im Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Siehe auch:
 San Canzian d’Isonzo

 Škocjan